Röhrig bezeichnet

Gemeinde:
 die thüringische Gemeinde Röhrig

Ortsteil:
 Röhrig (Altenkunstadt), Ortsteil der Gemeinde Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Röhrig (Biebergemünd), Ortsteil der Gemeinde Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Röhrig (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern

Wüstung:
 Röhrig (Sontra) in Sontra, Werra-Meißner-Kreis

den Familiennamen folgender Personen:
 Anna Eunike Röhrig (* 1962), deutsche Schriftstellerin
 Carl-W. Röhrig (* 1953), deutscher Maler und Illustrator
 Dorothee Röhrig (* 1952), deutsche Journalistin und Buchautorin
 Edgar Röhrig (1928–2011), deutscher Geistlicher

 Floridus Röhrig (1927–2014), österreichischer Augustiner-Chorherr, Kirchenhistoriker, Bibliothekar und Archivar
 Georg Röhrig (1886–1969), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalbeamter
 Géza Röhrig (* 1967), ungarischer Schriftsteller und Filmschauspieler
 Hans-Jochen Röhrig (* 1943), deutscher Schauspieler
 Helmut Röhrig (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Herbert Röhrig (1903–1977), deutscher Jurist, Kaufmann, Heimatforscher, Ehrenvorsitzender des Niedersächsischen Heimatbundes
 Johann Jakob Röhrig (1787–1856), deutscher Dorfschullehrer und Verfasser eines Memoirenwerks über seine Teilnahme an den Napoleonischen Kriegen
 Johannes Röhrig (1928–2012), niederländischer Fußballspieler
 Josef Röhrig (1925–2014), deutscher Fußballspieler
 Karl Röhrig (1886–1972), deutscher Porzellangestalter, Medailleur und Bildhauer
 Manfred Röhrig (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Paul Gottfried Röhrig (1925–2007), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Peter Röhrig (1923–?), deutscher Filmarchitekt
 Rudolf Röhrig (1903–1970), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Sven Röhrig alias 3phase (* 1965), deutscher Techno-Musiker und -Produzent
 Theo Röhrig (* 1936), deutscher Politiker (SPD)
 Tilman Röhrig (* 1945), Schauspieler und Schriftsteller
 Udo Röhrig (* 1943), deutscher Handballspieler
 Volkmar Röhrig (* 1952), deutscher Schriftsteller und Hörspielautor
 Walter Röhrig (1892–1945), deutscher Szenenbildner (Filmarchitekt)
 Werner Röhrig (1934–2010), deutscher Fußballspieler
 Wolfram Röhrig (1916–1998), deutscher Pianist, Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Haus Röhrig
 Röhring
 Roerich
 Röhrich
 Rörig
 Calaminus